Dan Simoneau – ex fondista statunitense
 Léopold Simoneau – tenore canadese
 Yves Simoneau – regista canadese